Riihimäki järnvägsstation är belägen i Riihimäki i landskapet Egentliga Tavastland, och en av de ursprungliga stationerna på finska stambanan som öppnades 1862 mellan Helsingfors centralstation och Tavastehus, och järnvägsknut för finska stambanan och gamla Sankt Petersburgbanan, som dock sedan öppnandet av Lahtis direktbana hösten 2006 endast trafikeras av närtågslinje G mot Lahtis medan tåg till eller från Ryssland går på Lahtis direktbana. Den nuvarande stationsbyggnaden är ritad av Thure Hellström, stod färdig 1935 och representerar funktionalistisk stil.

Nattågslinje T har sin nordliga ändstation här, medan stationen dagtid trafikeras av Helsingfors närtågslinjer D (Helsingfors–Tavastehus) och R (Helsingfors–Tammerfors).

Järnvägsstationer i Finland
Riihimäki
Järnvägsstationer invigda 1862
1862 i Finland